Margaret Court ha battuto in finale Nancy Richey 6–2 6–2.

Teste di serie
n/a
 Margaret Court (campionessa)
 Billie Jean King (quarti di finale)
 Julie Heldman (quarti di finale)
 Virginia Wade (semifinali)
 Nancy Richey (finalista)
 Rosie Casals (semifinali)
 Kerry Melville (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1969